cień – obszar, do którego światło nie dociera zupełnie lub częściowo
 cień – archetyp w psychologii analitycznej Junga
 cień – struktura osobowości w psychologii analitycznej Junga
 cień – postać w fantastyce
 Cień – baśń H.Ch. Andersena
 Cień – film z 1956 roku (reżyseria: Jerzy Kawalerowicz)
 Cień – film z 1981 roku (reżyseria: Andrzej Domalik)
 Cień – film z 1994 roku (reżyseria: Russell Mulcahy)
 cień – pojęcie używane w heraldyce